

Onorificenze 
 Ordine della Fenice – onorificenza della Grecia
 Ordine della Fenice – onorificenza tedesca della famiglia Hohenlohe
 Ordine della Fenice – onorificenza di Tonga

Finzione 
 Ordine della Fenice – organizzazione segreta della saga di Harry Potter